Toader este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane.

 Andrei Toader (n. 1997), atlet
 Bogdan Toader (n. 1983), politician
 Leontin Toader (n. 1964), jucător de fotbal
 Mihai Mugur Toader (n. 1962), inginer geochimist și politician
 Mircea-Nicu Toader (n. 1948), politician
 Tudorel Toader (n. 1960), magistrat și politician

Nume de familie românești